Patáz (provincie), een provincie van Peru
 Patáz (district), een district van Peru